Podzámecký mlýn může být:

 Podzámecký mlýn (Brandýs nad Labem) – okres Praha-východ 
 Podzámecký mlýn (Černíkovice) – okres Rychnov nad Kněžnou
 Podzámecký mlýn (Červená Řečice) – okres Pelhřimov
 Podzámecký mlýn (Dobříš) – okres Příbram
 Podzámecký mlýn (Holešov) – okres Kroměříž
 Podzámecký mlýn (Horažďovice) – okres Klatovy
 Podzámecký mlýn (Horní Bludovice) – okres Karviná
 Podzámecký mlýn (Horní Domaslavice) – okres Frýdek-Místek
 Podzámecký mlýn (Průhonice) – okres Praha-západ
 Podzámecký mlýn (Ronov nad Doubravou) – okres Chrudim
 Podzámecký mlýn (Ropice) – okres Frýdek-Místek
 Podzámecký mlýn (Sklenov) – okres Frýdek-Místek
 Podzámecký mlýn (Stará Ves nad Ondřejnicí) – okres Ostrava-město
 Podzámecký mlýn (Tatenice) – okres Ústí nad Orlicí
 Podzámecký mlýn (Třebíč) – okres Třebíč
 Podzámecký mlýn (Velký Týnec) – okres Olomouc
 Podzámecký mlýn (Žleby) – okres Kutná Hora

podobné
 Zámecký mlýn